Estação Tasqueña (Metrô) — estação do Metrô da Cidade do México, México
 Estação Tasqueña (VLT) — estação do VLT da Cidade do México, México

Tasqueña